Арберг - топоним и фамилия:

Топоним 
 Арберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Арберг — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн.
 Арберг — округ в Швейцарии. Центр округа — город Арберг (Берн).

Фамилия 
 Арберг, Ловиса (1801—1881) — шведский врач.

См. также 
 Арберген